Ansley – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Warwickshire
Ansley – villaggio degli Stati Uniti d'America nel Nebraska